Эмиль Фрай: Фрей, Эмиль (Фрай; 1838—1922) — президент Швейцарии (1894).
 Фрей, Эмиль (1889—1946) — швейцарский пианист и композитор.